Торба може да се отнася за:
 Чанта
 Торба (Вануату)